sirocco (wind), een bepaald soort wind
Sirocco (film), een Amerikaanse film
Sirocco (platenlabel)
Sirocco (motorfiets), een Tsjechisch motorfietsmerk
Volkswagen Scirocco, een model Volkswagen
Sirocco, een Spaans zeiljachtmerk 
Sirocco, een Nokia 8800 (GSM)
Sirocco (Efteling), een attractie in themapark de Efteling
Psyké Underground, een achtbaan in Walibi Belgium. Heette daarvoor Turbine en nog eerder Sirocco.